Lutomyia är ett släkte av tvåvingar. Lutomyia ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myllflugor
Lutomyia